Alex van Ginkel (motorcoureur), Nederlands motorcoureur
Alex van Ginkel (voetballer), Nederlands voetballer